Love Kills, een single van Freddie Mercury
Love kills (Roberto Bellarosa), een single van Roberto Bellarosa